Horvátország
Šumet falu Proložac községben, Split-Dalmácia megyében
Šumet falu Dubrovnik községben Dubrovnik-Neretva megyében